Evan King e Hunter Reese erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Adam Pavlásek e Igor Zelenay hanno sconfitto Domagoj Biljesko e Andrey Chepelev con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-2].

Teste di serie 

  Oleksandr Nedovjesov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Karol Drzewiecki /  Alex Lawson (quarti di finale)

  Sriram Balaji /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno) 
  Adam Pavlásek /  Igor Zelenay (campioni)

Wildcard 

  Zvonimir Babic /  Alexander Donski (quarti di finale, ritirati)

  Mili Poljičak /  Antonio Šančić (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zagreb Open 2022